Чемпионат Португалии по футболу 1965—1966 является 32-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 12-й раз в своей истории стал «Спортинг».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 613 голов (в среднем 3,37 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1965/1966
Португалия
Португалия
1965 год в Португалии
1966 год в Португалии